

Geografia 
Lento – comune francese della Corsica

Musica 
Lento – gruppo musicale italiano
Lento – indicazione di tempo musicale
Lento – singolo di Julieta Venegas del 2004
Lento – album degli Harmaja del 2010
Lento – singolo di Boro Boro, MamboLosco e Don Joe del 2019
Valzer lento – ballo
Lento – Ballo

Altri progetti